Waldhambach (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
 Waldhambach (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bar-Rhin.